Піка́р () — прізвище французького походження та інші назви, пов'язані з регіоном Пікардія.

Прізвище 
 Пікар (прізвище)

Інше 
 Пікар () — кратер на Місяці, в Морі Криз.

Інше 
 Пікар — сленгова назва пікардійської мови.
 Пікардія — історичний регіон Франції.
 Теорема Пікара

Див. також 
 Піккар